Beavercreek (Ohio)
 Beavercreek (Oregon)

voir aussi